Osojnik ist der Name von Orten:
 Osojnik (Dubrovnik), Ortschaft in der Gemeinde Dubrovnik in Kroatien
 Osojnik (Vrbovsko), Ortschaft in der Gemeinde Vrbovsko in Kroatien

Osojnik ist der Familienname von:

Iztok Osojnik (* 1951), slowenischer Schriftsteller
Maja Osojnik (* 1976), Sängerin, Flötistin und Komponistin